Това е календарът за обикновена година, започваща в събота.

Обикновена година е година, която не е високосна.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1910, 1921, 1927, 1938, 1949, 1955, 1966, 1977, 1983, 1994, 2005, 2011, 2022, 2033, 2039, 2050, 2061, 2067, 2078, 2089, 2095.

 Предишна година (обикновена) Следваща година (обикновена)
 Предишна година (високосна) Следваща година (високосна)
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари